Municipio de Grand Meadow puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grand Meadow (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Grand Meadow (condado de Cherokee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Grand Meadow (condado de Clayton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clayton.
 Municipio de Grand Meadow (condado de Mower, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mower.